Иоганн Буркард (, ; ок. 1445/1450 годов, , Эльзас — , Рим, Папская область) — апостольский протонотарий Святого Престола и с 1484 по 1503 год — церемониймейстер римской курии при пяти римских папах. Известен в первую очередь как автор литургических сочинений и дневника Liber notarum (1483—1506), являющегося ценным источником по истории событий, имевших место при папском дворе эпохи Возрождения.

Биография 
Родился в бедной семье. Образование получил в коллегии при монастыре св. Флоренциуса в родном селении. Первоначально работал писарем в Страсбурге у генерального викария, однако вынужден был оставить это место и бежать в связи с фальсификацией документов. В 1467 году Иоганн Буркард приезжает в Рим, с 1475 года он принят при папском дворе и становится одним из приближённых к папе Сиксту IV лиц. В 1476 году рукоположен в священники. В последующие годы получает многочисленные доходные места в Эльзасе, в том числе становится пробстом монастыря Мутье-Грандваль. С 1477 года — гражданские права города Страсбурга. Как было принято в те времена, обладатель данных земель и должностей получал лишь доходы от своих владений, управление же ими производились на местах доверенными лицами.

В 1483 году Буркард становится преемником Агостино Пикколомини на посту папского церемониймейстера. В связи с этим он являлся ответственным не только за проведение божественных литургий, но и всех прочих торжественных церемоний при папском дворе. Для облегчения этих задач Буркард составляет специальную книгу служебных записей, в которой подробно указывает на детальное проведение происходящих в курии событий. Кроме обычных, протокольных сообщений он в ней указывает — буквально дословно — на разговоры, имевшие место между папами, кардиналами и послами. Книга, названная Liber notarum, подробнейшим образом описывает историю папского государства во времена, когда там правили Сикст IV, Иннокентий VIII, Александр VI, Пий III и Юлий II.

В Риме Иоганн Буркард строит сохранившийся до сего дня на Виа-дель-Сударио дворец (Via del Sudario 44) Casa del Burcardo со страсбургской башней (Torre Argentina). В 1503 году он становится епископом Орте и Чивита-Кастеллана.

Бурхард умер в субботу вечером, 16 мая 1506 года. Он был похоронен в церкви Санта-Мария-дель-Пополо у Фламиниевых ворот.

В кино 
 Ральф Носсек в телефильме «Борджиа» (Великобритания, BBC, 1981);
 Роберто Альварес в фильме «Борджиа» (Испания, 2006);
 Саймон Макберни в телесериале «Борджиа» (2011—2013, Канада — Венгрия — Ирландия);
 Виктор Шефе в телесериале «Борджиа» (2011—2014, Франция — Германия — Чехия — Италия).

Сочинения 
 Liber notarum
 E. Celani (изд.): Johannis Burckardi Liber Notarum ab anno 1483 usque ad annum 1506 (Rerum italicarum Scriptores 32). 2 Bde. Città di Castello-Bologna 1910—1912;
 Pontificale, отпечатано 1485, совместно с Агостино П. Пикколомини,
 Caeremoniale Romanum, 1488, совместно с Агостино П. Пикколомини, впервые изд. 1506 у Христофоро Марчелло,
 Ordo Missae secundum consuetudinem Sanctae Romanae Ecclesiae, 1498, переработано в 1502, источник для Missale Romanum 1570.

Литература 
 Livarius Oliger: Der päpstliche Zeremonienmeister Johannes Burckard von Straßburg. В: Archiv für Elsässische Kirchengeschichte 9 (1934), S. 199—232
 Volker Reinhardt: Der unheimliche Papst. Alexander VI. Borgia; 1431—1503. Beck, München 2005, ISBN 3-406-44817-8
 Manlio Sodi: Il contributo di Agostino Patrizi Piccolomini e Giovanni Burcardo alla compilazione del «Pontificale Romanum». В: Rivista Liturgica 94 (2007), S. 459—472.

Ссылки 
 Информация

Примечания 

Писатели Италии
Мемуаристы Италии
Католические епископы
Епископы Италии
Мемуаристы XVI века
История папства